Arndt může být:

křestní jméno
 Arndt Freytag von Loringhoven (* 1956) – německý diplomat

příjmení
 Ernst Moritz Arndt (1769–1860) – německý spisovatel, historik a politik
 Felix Arndt (1889–1918) – americký pianista a skladatel
 Nikias Arndt (* 1991) – německý profesionální cyklista